Unità di controllo – strumento centrale di un controllo automatico
 Unità di controllo – componente delle CPU
 Unità di controllo elettronico – componente dei veicoli
 Unità di controllo motore – componente dei veicoli